Monodhéndrion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Monodéndri (ort), Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Monodhéndrion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar